Гамконора:

 Гамконора — вулкан на острове Хальмахера в Индонезии;
 Гамконора — населённый пункт на острове Хальмахера, Индонезия;
 Гамконора — один из папуасских языков в Индонезии.